Rabat este capitala statului Maroc. Termenul se mai poate referi la:

Rabat, Malta, un oraș de pe insula Malta.
Victoria, Malta, un oraș de pe insula Gozo din arhipelagul Malta, dar la care se face uneori referiri ca Rabat (nume purtat până în anul 1887).
Rabat-les-Trois-Seigneurs este un oraș francez vechi din Ariège în Munții Pirinei, fondat înainte de anul 742.